Bruce Morrissette (1911-2000), universitaire américain spécialisé dans la littérature et le cinéma français ;
  (1956-), perchiste américain ;
  (1959-), animateur et illustrateur de bandes dessinées canadien ;
 Guillaume Morrissette (1975-), enseignant et écrivain québécois.